Чубут може да се односи на:

 Чубут (провинција), провинција у Аргентини;
 Чубут (река), река у Аргентини;